La designació de Bayer Omega de l'Àguila (ω Aquilae) és compartida per dues estrelles:

 ω¹ Aquilae, de la constel·lació de l'Àguila.
 ω² Aquilae, de la constel·lació de l'Àguila.